Robert Francis Kennedy (1925-1968) est un homme politique américain.
 R.F.K. est une série télévisée américano-canadienne créée en 1997.
 RFK est un téléfilm américain réalisé par Robert Dornhelm en 2002.
 RFK est un documentaire britannique réalisé par David Grubin en 2004.
 RFK, un livre de photos de Paul Fusco, prises depuis le train rapatriant la dépouille de Robert Kennedy.
 RFK Un garçon qui aime joué avec les filles